Macracanthorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Macracanthorhynchus ingår i familjen Oligacanthorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Macracanthorhynchus